Willmer steht für:
 Villa Willmer, ein schlossartiges Gebäude in Hannover

Willmer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Willmer (1822–1908), Mühlen- und Waggonbauer sowie Ziegeleibesitzer
 Holger Willmer (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Willmer (1868–1963), deutscher Offizier, Reiter und paramilitärischer Aktivist

Siehe auch:
 Willemer
 Wilmer
 Willmar